Honorius was een cognomen in het Imperium Romanum, maar ook latere personen droegen deze naam:

Honorius (keizer), keizer van Rome van 393 tot 423;

Pausen:
Paus Honorius I, paus van 625 tot 638;
Honorius II, tegenpaus van 1061 tot 1064;
Paus Honorius II, paus van 1124 tot 1130;
Paus Honorius III, paus van 1216 tot 1227;

Bisschoppen:
Honorius, 8e-eeuwse aartsbisschop van Canterbury;

Heersers van Monaco:
Honorius I van Monaco, heer van Monaco van 1523 tot 1581;
Honorius II van Monaco, vorst van Monaco van 1604 tot 1662;
Honorius III van Monaco, vorst van Monaco van 1733 tot 1793;
Honorius IV van Monaco, vorst van Monaco van 1814 tot 1819;
Honorius V van Monaco, vorst van Monaco van 1819 tot 1841;

cognomen